Laferté kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Laferté-sur-Aube, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Laferté-sur-Amance, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est,